La Supercoupe d'Italie 2000 () est la treizième édition de la Supercoupe d'Italie, épreuve qui oppose le champion d'Italie au vainqueur de la Coupe d'Italie. Disputée le  au stade olympique de Rome, la rencontre est remportée par la Lazio Rome aux dépens de l'Inter Milan sur le score de 4-3.

Feuille de match

Références 

2000
Compétition de football à Rome
Sport en Italie en 2000
Football en 2000
Sport en septembre 2000
Face-à-face de l'Inter Milan
Face-à-face de la Lazio Rome